А́риас () — испанская фамилия.

 Ариас, Альфредо (род. 1944) — аргентинский и французский театральный режиссёр, актёр и драматург.
 Ариас, Антонио (род. 1944) — чилийский футболист, защитник.
 Ариас, Армодио (1886—1963) — президент Панамы в 1931 и 1932—1936 годах, отец Роберто Ариаса.
 Ариас, Габриэль (род. 1987) — чилийский футболист.
 Ариас, Диего (род. 1985) — колумбийский футболист.
 Ариас, Джимми (род. 1964) — американский теннисист, теннисный тренер и телекомментатор.
 Ариас, Иманоль (род. 1956) — испанский актёр.
 Ариас, Карлос Эрвин (род. 1980) — боливийский футболист.
 Ариас Наварро, Карлос (1908—1989) — испанский политик, председатель правительства в 1973—1976 годах.
 Ариас, Луис Карлос (род. 1985) — колумбийский футболист.
 Ариас, Мануэль Иригоэн (1829—1912) — перуанский политический, государственный и общественный деятель.
 Ариас Каньете, Мигель (род. 1950) — испанский политик, министр сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды Испании.
 Ариас, Мойзес (род. 1994) — американский актёр колумбийского происхождения.
 Ариас Санчес, Оскар (род. 1940) — президент Коста-Рики в 1986—1990 и 2006—2010 годах, лауреат Нобелевский премии мира (1987).
 Ариас, Рамон (род. 1992) — уругвайский футболист.
 
 Ариас, Роберто (1918—1989) — панамский журналист, дипломат и политик, сын Армодио Ариаса, муж балерины Марго Фонтейн; участник попытки государственного переворота в 1959 году.
 Ариас, Сантьяго (род. 1992) — колумбийский футболист, правый защитник и правый полузащитник клуба ПСВ.
 Ариас, Сесар (1941—2020) — мексиканский актёр театра и кино, мастер и режиссёр дубляжа.
 Ариас, Томас (1856—1932) — колумбийский и панамский политик.
 Ариас, Хоакин (1914—?) — кубинский футболист, полузащитник, участник чемпионата мира 1938 года.
 Ариас, Хуниор (род. 1993) — уругвайский футболист.